Armazém, espaço logístico de armazenagem
Armazém (também Grande Armazém), estabelecimento de comércio a retalho com variado género de produtos 
Armazém, município brasileiro do estado de Santa Catarina

Desambiguação